Rosenblueth ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Rosenblueth (1900–1970), mexikanischer Physiologe

 Martin Rosenblueth (1886–1963), israelischer Zionist, Geschäftsführer des Keren Hajessods in Berlin (1929–1933) und Bruder Pinchas Rosens

Siehe auch:
 Rosenblüth
 Rosenbluth